Сэр Э́ндрю Фи́лдинг Ха́ксли (; , Лондон — ) — английский нейрофизиолог и биофизик, лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине в 1963 году (совместно с Джоном Эклсом и Аланом Ходжкином) «за открытия, касающиеся ионных механизмов возбуждения и торможения в периферических и центральных участках нервных клеток».

Член Лондонского королевского общества (1955), иностранный член Национальной академии наук США (1979).

Биография 
Родился в лондонском районе Хэмпстид в семье известного писателя , сына знаменитого биолога Томаса Хаксли, известного под прозвищем «Бульдог Дарвина». Единокровными братьями Эндрю были писатель Олдос Хаксли, автор известного романа-антиутопии «О дивный новый мир», и Джулиан Хаксли, основатель ЮНЕСКО.

Обучался в колледже Лондонского университета и в Вестминстерской школе. В это же время проявлял интерес к физике, и поэтому поступил в Тринити-колледж в Кембридже в 1935 году. Однако, в 1937 году перешел к медицинской программе и двумя годами позже стал работать с Аланом Ходжкиным в морской биологической лаборатории в Плимуте (исследуют передачу электрических импульсов по аксонам). Они прервали исследования на время Второй мировой войны, и Хаксли проводит эксперименты для ПВО и военно-морского министерства. В 1954 году результаты их исследований были опубликованы, и в 1963 году Хаксли и Ходжкин получили Нобелевскую премию по физиологии и медицине, которую разделили с Джоном Экклсом, занимавшимся исследованием схожей проблемы.

С 1952 по 1960 год Хаксли был руководителем исследований в Тринити-колледже; с 1951 по 1959 год работал помощником директора по исследовательской работе и читал лекции по экспериментальной биофизике в период с 1959 по 1960 год. В 1960 году он стал профессором физиологии в Университетском колледже Лондона. С 1969 года — профессор Королевского исследовательского общества в Лондонском университете, с 1983 года — заслуженный профессор.

Классические работы Ходжкина и Хаксли послужили основой для последующих исследований структурно-функциональной организации и механизмов регуляции ионных каналов различных типов клеток.

Награды 
 Орден заслуг
 Рыцарь-бакалавр
 Медаль Копли
 Нобелевская премия по физиологии и медицине

См. также 
 Семья Хаксли
 Модель Ходжкина-Хаксли
 Алан Ходжкин

Примечания

Ссылки 
 Биография Эндрю Хаксли на сайте Нобелевского комитета.
 Нобелевская лекция Эндрю Хаксли.
 Видеоинтервью с Эндрю Хаксли. 5 декабря 2001.

Нейрофизиологи Великобритании
Нейробиологи Великобритании
Биофизики Великобритании
Лауреаты Нобелевской премии по медицине
Лауреаты Нобелевской премии из Великобритании
Олдос Хаксли
Награждённые медалью Копли
Президенты Лондонского королевского общества
Члены Лондонского королевского общества
Иностранные члены Национальной академии наук США
Почётные члены Японской академии наук
Иностранные члены Индийской национальной академии наук
Выпускники Тринити-колледжа (Кембридж)
Выпускники Кембриджского университета
Мастера Тринити-колледжа (Кембридж)
Президенты Британской научной ассоциации
Преподаватели Университетского колледжа Лондона
Профессора Университетского колледжа Лондона
Профессор физиологии Джодрелл (Университетский колледж Лондона)
Почётные доктора Кембриджского университета
Почётные доктора Карлова университета